

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych 
 Kwiatkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Kwiatkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Kwiatkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele 
 Kwiatkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo 
 Kwiatkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Kwiatkowo - część wsi Kaliska w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn
 Kwiatkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe

Inne 
 Kwiatkowo – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Kwiatków